Tillman steht für:
 Tillman County, Verwaltungseinheit in Oklahoma

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tillman (California), im Madera County
 Tillman (Georgia), im Lowndes County
 Tillman (Indiana), im Allen County
 Tillman (Missouri), im Stoddard County
 Tillman (South Carolina), im Jasper County

Tillman ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Tillman (1847–1918), US-amerikanischer Politiker
 Brittany Tillman (* 1989), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Charles Tillman (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Floyd Tillman (1914–2003), US-amerikanischer Country-Musiker
 George Tillman, Jr. (* 1969), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 George D. Tillman (1826–1902), US-amerikanischer Politiker
 Henry Tillman (* 1960), US-amerikanischer Boxer
 James Tillman (1869–1911), US-amerikanischer Politiker
 Jeffrey Tillman († 2011), US-amerikanischer Speedboatrennfahrer
 John N. Tillman (1859–1929), US-amerikanischer Politiker
 Joshua Tillman (* 1981), US-amerikanischer Rockmusiker, siehe Father John Misty
 Lewis Tillman (1816–1886), US-amerikanischer Politiker
 Malik Tillman (* 2002), deutsch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Pat Tillman (1976–2004), US-amerikanischer Footballspieler
 Samuel Escue Tillman (1847–1942), US-amerikanischer Militär, General der US Army
 Thore Tillman (1915–2004), schwedischer Langstreckenläufer
 Timothy Tillman (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Xavier Tillman (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Tillmann
 Tilman
 Tilmann